Detta är en lista över sjöar i Lindesbergs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Lindesbergs kommun.

Lista

Lindesbergs kommun
 Lista